Marcoux (Alpes-de-Haute-Provence)
 Marcoux (Loire)